У́тка (в верховье — Сухая Утка) — река на Урале, в юго-западной части Свердловской области России. Левый приток реки Чусовой.

Длина реки — 60 км, площадь бассейна — 452 км².

Описание 
Река Утка берёт начало у северо-западного склона горы Гладкой на юге городского округа Первоуральск. Протекает в лесах, делая много изгибов, огибая горы и скалы. От истока течёт на северо-запад и на юго-запад, затем поворачивает на север и на небольшом отрезке течёт по Нижнесергинскому району. Впадает в Чусовую в селе Слобода (379 км от устья).

На реке Утке также расположены населённые пункты (от истока): Ильмовка, Лазоревый, пгт Дружинино, Первомайское, Перескачка, Новоуткинск, в бассейне — посёлок Шадриха.

В низовьях на реке имеется Новоуткинское водохранилище (создано ещё при Акинфие Демидове для Новоуткинского железоделательного завода).

Название реки происходит от мансийского утя — «вода».

Притоки 
От устья, левые, в скобках указана длина в км:
 Шайдуриха (13),
 Петруниха (11),
 Северянка (15).

Природа 
Берега реки в нижнем течении местами скалистые, имеется несколько невысоких утёсов. В скалах встречаются небольшие пещеры, самая большая из них Новоуткинская пещера — памятник природы местного значения.

В бассейне реки раньше находились железные рудники, встречалось самородное серебро и свинцовый блеск. На реке добывался горновой камень — использовался для доменных печей заводов Сысертского горного округа.

Из рыб в реке распространены голавль, елец, чебак, хариус.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России, река Утка (Сухая Утка) относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Чусовая от города Ревды до в/п посёлка Кына, речной подбассейн реки — Кама до Куйбышевского водохранилища (без бассейнов рек Белой и Вятки). Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010100612111100010362.

Примечания 

Притоки Чусовой
Реки городского округа Первоуральск
Реки Нижнесергинского района